Alberti é uma localidade do Partido de Alberti na Província de Buenos Aires, na Argentina. Sua população estimada em 2001 era de 7.493 habitantes.

Localidades de Alberti (Argentina)